Mark Derwin (Park Forest, Illinois, 28 de outubro de 1960) é um ator americano de séries e novelas.

Biografia 
Mark frequentou a Universidade Estadual de Nova Iorque em Cobleskill, mas foi expulso após o primeiro semestre. Ele trabalhou na IBM e em algumas séries antes de se mudar para Los Angeles.

Já atuou na novela The Young and the Restless como Adrian Hunter, o qual foi o destaque do enredo como um assassino. Seu próximo papel foi na novela Guiding Light como o detetive Mallet. Um dos seus papéis notórios, foi na novela One Life to Live, interpretando o Dr. Ben Davidson.

Mark co-estrelou ao lado de Bonnie Hunt, na comédia Life with Bonnie. Ele foi visto recentemente na comédia teen Accepted (2006), interpretando o pai do protagonista Bartleby Gaines (interpretado por Justin Long).

Em 2006, ele foi visto na série How I Met Your Mother no papel de Greg. Interpretou George Juergens na série teen The Secret Life of the American Teenager. Recentemente, ele teve um papel na sétima temporada da famosa série 24 Horas como um conselheiro do presidente Allison Taylor (interpretado por Cherry Jones).

Atores dos Estados Unidos